Perfluoroctaanzuur, een hulpstof in de bereiding van teflon
 C8 (televisiezender), een Franse televisiezender
 Citroën C8, een autotype